Яков Амфитеатров:
 Амфитеатров, Яков Гаврилович (в монашестве Антоний; 1815—1879) — архиепископ Казанский и Свияжский. Племянник митрополита Филарета (Амфитеатрова).
 Амфитеатров, Яков Космич (1802—1848) — российский писатель, богослов, переводчик и педагог, племянник митрополита Филарета (Амфитеатрова).